intendent – pracownik działu gospodarczego instytucji
 intendent (żywieniowiec) – w zakładach żywienia zbiorowego (przedszkolach, szkołach, stołówkach studenckich, szpitalach, domach pomocy społecznej, koszarach, więzieniach): osoba zaopatrująca magazyn w artykuły żywnościowe i odpowiadająca za skład jakościowy i ilościowy przygotowywanych przez kucharzy potraw
 intendent – urząd administracyjny w prowincjach francuskich
 Intendent – albański film z 1980

Zobacz też 
 kwatermistrz
 ochmistrz
 superintendent

Przypisy